Chamberlin (instrument), instrument musical inventat per Harry Chamberlin
 Chamberlin (Lluna), crater a la lluna
 Chamberlin (Mart), crater a Mart
 Observatori de Chamberlin, observatori astronòmic a Denver
 Ralph Vary Chamberlin (1879-1967), zoòleg nord-americà
 Joseph Conrad Chamberlin (1898-1962), zoòleg nord-americà, nebot de Ralph Vary Chamberlin, especialitzat en pseudoescorpins
 Thomas Chrowder Chamberlin (1843-1928), geòleg nord-americà